Фрэнсис Герберт Уэнем (, в рос.  и сов. литературе – Уенгам, Уенхем, Уэнхем; 1824 —1908) – британский инженер и учёный, пионер авиации, один из основателей Воздухоплавательного общества Великобритании (впоследствии – Королевского воздухоплавательного общества) . В 1871 году построил первую в мире аэродинамическую трубу для исследования аэродинамических характеристик крыла. Внёс вклад в изучение аэродинамики крыла летательных аппаратов. Пытался (безуспешно) осуществить полёт на летательных аппаратах тяжелее воздуха собственной постройки. Вклад Уэнема в развитие идеи аэродинамического летательного аппарата был высоко оценён Уилбуром Райтом.

Аэродинамические исследования 
В 1871 году Уэнем построил, совместно с Ч. Бруком и Дж. Браунингом, первую в мире аэродинамическую трубу и провёл в ней ряд опытов по исследованию  аэродинамических характеристик несущих поверхностей  (в том же году опыты в аэродинамической трубе, с целью исследования аэродинамических характеристик артиллерийских снарядов, проводил В. А. Пашкевич в Санкт-Петербурге). В ходе этих опытов было впервые экспериментально подтверждено положительное влияние большого удлинения крыла (отношения размаха крыла к его ширине) на его аэродинамическое качество (Фрэнсис Уэнем был одним из первых, кто высказал мнение о целесообразности использования в крыле летательного аппарата искривлённого профиля, подобного профилю крыла птицы, а также о положительном влиянии на аэродинамическое качество крыла увеличения его удлинения). Однако научная общественность тогда подвергла это заключение сомнению, так как другие результаты, полученные в ходе опытов Уэнема и Брука, содержали явные неточности (что было следствием несовершенной техники эксперимента) .

Постройка натурных летательных аппаратов 

На рубеже 50-х – 60-х годов XIX века Фрэнсис Уэнем изготовил несколько летательных аппаратов, в которых система из 5-6 неподвижных крыльев значительного (порядка 10-12) удлинения, расположенных друг над другом сочеталась с небольшими машущими крылышками, приводимыми в действие мускульной силой (ногами) лётчика и предназначенными, главным образом, для создания горизонтальной тяги. Испытания этих аппаратов были неудачны – при попытке взлёта они ломались.

Примечания

См. также 
 Кейли, Джордж
 Пено, Альфонс
 Можайский, Александр Фёдорович
 Лилиенталь, Отто
 Шанют, Октав
 Ланчестер, Фредерик Уильям
 Жуковский, Николай Егорович

Пионеры авиации
Учёные Великобритании
Изобретатели Великобритании